Axel Juel kan henvise til:

 Axel Juel (forfatter) (1883-1948) – dansk jurist, forfatter, digter og oversætter
 Axel Juel (guvernør) (1655-1720) – dansk guvernør i Tranquebar
 Axel Juel (dokumentarfilm) – film om Axel Juel